Maxim – cantante britannico
 Maxim – tipo di mitragliatrice
 Maxim – periodico internazionale per uomini
 Maxim – variante del nome proprio di persona Massimo
 Maxim's – ristorante parigino della Belle Époque